Jazda na kuli – opowiadanie Stephena Kinga
 Jazda na kuli – amerykański film z 2004 w reżyserii Micka Garrisa, ekranizacja